Бабу́рин переулок

 Бабурин переулок — топоним в Санкт-Петербурге для  обозначения ныне утраченной  улицы, по трассе которой проходят нынешние улицы Смолячкова и Чугунная.
 «Бабурин переулок» — проектное название станции метро «Выборгская» в Санкт-Петербурге.